Monna ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Frans Monna (1909–1995), niederländischer Mathematiker und Mathematikhistoriker

Siehe auch:
 Monna Vanna (Schauspiel), Schauspiel von Maurice Maeterlinck; am 7. Mai 1902 im Nouveau-Théâtre in Paris uraufgeführt